Het 38e Europees kampioenschap basketbal 2013 werd gehouden in Slovenië. Het was de eerste keer dat Slovenië het toernooi organiseerde.

Speelsteden

Gekwalificeerde teams

Potindeling
Op 18 november 2012 werd er geloot voor de groepsindeling. België zat in pot vijf.

Voorronde

Groep A

Programma

Groep B

Programma

Groep C

Programma

Groep D

Programma

Tweede ronde
In de tweede ronde spelen de 3 beste landen van groep A en groep B tegen elkaar in groep E, de 3 beste landen van groep C en groep D komen uit in groep F. In elke groep worden enkel nog wedstrijden afgewerkt tussen landen van de verschillende groepen van de voorronde. Landen die elkaar al in de voorronde tegenkwamen, spelen dus niet meer tegen elkaar. Deze resultaten worden automatisch naar de tweede ronde meegenomen.

Groep E

Programma

Groep F

Programma

Knock-outfase

Eindfase

Plaats 5 tot 8

Eindrangschikking
De beste 6 landen kwalificeerden zich voor het WK basketbal 2014. Omdat Spanje als gastland voor dat WK ook in de top 6 eindigt, is het zevende land eveneens geplaatst.

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in Slovenië
Basketbal in 2013
Basketbal